Вован (пранкер)
 «Вован» — капитан команды КВН «95-ый квартал» Владимир Зеленский.
 VAVAN